epitaffio – iscrizione tombale
Epitaffio – monumento di Foggia
Epitaffio a Ferdinando II delle Due Sicilie – monumento di Faicchio
Epitaffio di Sicilo – stele funeraria di marmo con scolpita una melodia musicale frigia

Orazioni funebri
Epitaffio – discorso funebre pubblico tenuto ad Atene
Epitaffio di Pericle
Epitaffio di Lisia
Epitaffio di Iperide

Pagine correlate
Epitaph